PTE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Stephens (Australia)
 PTE – vecchio codice valutario ISO 4217 dell'Escudo portoghese (sostituito dall'Euro), ex valuta del Portogallo
 PTE – Presidio territoriale di emergenza: sede d'urgenza/emergenza sanitaria presso i quali è possibile effettuare interventi di primo soccorso, di stabilizzazione del paziente in fase critica e, ove necessario, di attivazione del trasporto presso l'ospedale più idoneo.
 PTE – Punto di terminazione di edificio: componente o nodo di terminazione per il cablaggio (rete orizzontale), collocato solitamente nei pressi della postazione dei contatori elettrici, all'interno di un edificio realizzato con rete in architettura FTTH.